Осотно — топоним:

 Осотно — деревня в Демянском муниципальном районе Новгородской области России.
 Осотно — озеро в Городокском районе Витебской области Белоруссии.